Dit is een lijst van graven en markgraven van Namen:

Zie ook 
 Lijst van machthebbers van de Lage Landen

 
Graafschap Namen
Namen
Geschiedenis van Namen
Graven